Lopburi (provincie), een provincie in het midden van Thailand.
Amphoe Mueang Lopburi, het hoofddistrict van de gelijknamige provincie in het midden van Thailand.
Lopburi (stad), zowel de hoofdstad van het district als van de gelijknamige provincie in Thailand
Lopburi (rivier), een rivier in Thailand